Serge Berdugo (né en 1938), avocat et homme politique marocain ; 
 Raphaël Berdugo (actif à partir de 1991), producteur de cinéma français.

Voir aussi